Cab Calloway — cantor norte-americano de jazz
Jordan Calloway — ator americano 
Condado de Calloway — condado do estado de Kentucky, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos